Turniej gry pojedynczej kobiet w tenisie ziemnym podczas Letniej Uniwersjady 2007 odbył się w dniach 9–16 sierpnia na kortach National Tennis Development Center w Bangkoku.

Złoto zdobyła reprezentantka Rosji Alisa Klejbanowa, pokonując w finale Margit Rüütel. Brąz zdobyły: Chan Chin-wei i Sandy Gumulya (przegrane w półfinałach).

Faza finałowa

Linki zewnętrzne 
 

Dyscypliny rozgrywane podczas Letniej Uniwersjady 2007
2007
2007 w tenisie ziemnym
Tenis kobiet